Râul Plescioara se poate referi la:

 Plescioara - afluent al râului Bâsca Chiojdului
 Plescioara - afluent al râului Jaleș